Bob Baker (musicoloog)
Bob Baker (scenarioschrijver)